Dorsal puede referirse a:

 región dorsal, término anatómico de localización;
 aleta dorsal, aleta presente en la región dorsal de algunos animales marinos;
Dorsal, un gen implicado en la embriogénesis en Drosophila;
 Dorsal oceánica, un relieve submarino;
 Número de dorsal, en deporte, número identificativo de cada jugador;
 Avenida Dorsal, una arteria vial de la ciudad de Santiago de Chile.